Juan Hispalense puede hacer referencia a:

 Juan Hispalense, arzobispo de Sevilla del siglo IX
 Juan Hispalense, traductor del siglo XII